Une information top secret est une information classifiée ultra confidentielle.

Cinéma 
  est une comédie britannique réalisée par Mario Zampi en 1952.
 Top secret ! est un film humoristique américain réalisé par les ZAZ en 1984.
 Top secret (The Tamarind Seed) est un film réalisé par Blake Edwards en 1974.
 Top secret - C'est pas toujours du caviar

Série télévisée 
 Mission top secret est une série télévisée australienne.
 Top Secret est une série télévisée britannique entre 1961 et 1962.

Presse 
 Top secrets, magazine français pour adolescentes.
 Top secret français consacrée au paranormal et à l'ufologie créée en 2002.

Bandes dessinées 
 Top secret est une BD de la série Les Aventures de Buck Danny.
 Un été top secret est une bande dessinée.

Musique 
 Top Secret Drum Corps